Wolfgang Müller henviser til blandt andre:

 Wolfgang Müller (digter) (1816–1873) – tysk digter
 Wolfgang Müller (kunstner) (født 1957) – tysk kunstner